Ogólne
 Trident – trójząb

Pociski balistyczne
 Trident I C-4 – pocisk balistyczny,
 Trident II D-5 – pocisk balistyczny,
 Trident E-6 – nazwa programu budowy nowego pocisku balistycznego,

Okręty
 Trident – typ amerykańskich atomowych okrętów podwodnych
 Trident – francuski niszczyciel

Informatyka i IT
 Trident Microsystems – producent procesorów obsługujących panele LCD, niegdyś znany producent kart graficznych i kontrolerów dźwięku;
 Trident – silnik wyświetlający strony WWW, wykorzystywany przez przeglądarkę Internet Explorer,

Inne
 Hawker Siddeley Trident – pasażerski samolot odrzutowy używany w latach 1960-1980,
 Trident – marka gumy do żucia produkowanej przez Cadbury Adams LLC.
 Trident – album McCoya Tynera

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Trident (West Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)